I стрелковая конная когорта аскалонцев () — вспомогательное подразделение армии Древнего Рима.

Данное подразделение было основано около 51 года в конце правления императора Клавдия из жителей палестинского города Аскалон. Оно дислоцировалось в провинции Сирия и упоминается в нескольких военных дипломах, датированных 88 и 156 годом. По всей видимости, когорта принимала участие в Первой Иудейской войне. Кроме того, вексилляция когорты входила в состав кавалерийского отряда под командованием Марка Валерия Лоллиана, который воевал с парфянами в 161—166 годах. После этого подразделение было полностью переброшено в Месопотамию, где и стало лагерем. Возможно, когорта участвовала в гражданской войне 193—197 годов на стороне Септимия Севера.

Литература 
 Michael DuBois. Auxillae Vol 1. Lulu.com. р. 246.

Вспомогательные подразделения Древнего Рима